Кролики:

 Кролики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Кролики — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Кролики — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Кролики — бывшая деревня в Кемеровском районе Кемеровской области.

Другое 
 Кролики — комик-дуэт народных артистов Украины Владимира Данильца и Владимира Моисеенко.

См. также